Минималната работна заплата в Полша е най-ниското месечно или почасово възнаграждение, което работодателите се задължават да заплащат на работниците си. Сумата се определя от правителството на Полша.

В Полша минималната заплата се определя ежегодно въз основа на Закона от 10 октомври 2002 г. за минималната заплата. Тя се публикува в официалния вестник на Република Полша, Monitor Polski, обявен от министър-председателя до 15 септември всяка година. От 1 януари 2020 г. минималната заплата (бруто) в Полша е 2600 полски злоти на месец и 17 полски злоти на час. До 2018 г. е в сила закон, според който минималната заплата през първата година на полския служител е определено да бъде най-малко 80% от минималната заплата. От 1 януари 2018 г. през първата година работа на полски служител заплатата му не може да е по-ниска от минималната работна заплата. В много страни от Европа минималната заплата се определя като процент от средната месечна заплата. В Полша тя е 45,5% от средната заплата през 2015 г. От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата в Полша е най-малко 47,04% от средната заплата. Полша е на 9-то място в Европа по отношение на процента на хората, получаващи минимална заплата от 4,49%. От 1 август 2019 г. данъкът върху доходите за служители под 26-годишна възраст е премахнат в Полша, ако доходите на служителя са под 85 528 полски злоти (около 20 000 евро) годишно, това засяга около 2 милиона млади работници в Полша. От 1 октомври 2019 г. данъкът върху доходите в Полша е намален от 18% на 17%. От 1 януари 2021 г. минималната заплата (бруто) в Полша е 2800 полски злоти на месец и 18,30 полски злоти на час. Индексът Кейтц (отношението на минималната към средната заплата) през 2021 г. се очаква да е 53,2% според прогнозираната средна заплата в Полша. От 1 януари 2022 г. минималната заплата (бруто) в Полша е 3010 полски злоти на месец и 19,70 полски злоти на час.

Източници 

Полша
Икономика на Полша